Смышля́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Смышляев, Анатолий Петрович (род. 1949) — советский и молдавский мультипликатор, график, иллюстратор.
 Смышляев, Афанасий Спиридонович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Смышляев, Валентин Сергеевич (1891—1936) — русский и советский актёр, режиссёр, театральный педагог.
 Смышляев, Валерий Ардальонович (1946) — директор завода «Автоагрегат» в 1986—2006, почётный гражданин Кинешмы.

 

 Смышляев, Евгений Васильевич (род. 1926) — полный кавалер ордена Славы.

 Смышляева, Александра Фёдоровна (1907—1974) — советский учёный-педиатр, педагог.

См. также 
 Дом Смышляева